Э́дгар Сти́вен Да́видс (; ) — нидерландский футболист, полузащитник. 

Один из величайших и наиболее узнаваемых футболистов своего поколения, за свои дреды и защитные очки, которые носил ввиду глаукомы. В 2004 году был избран в список величайших живущих футболистов.

Биография 
Родился в Суринаме, негритянского и частично еврейского происхождения (по матери). Когда он был ребёнком, семья перебралась в Голландию. Его двоюродный брат Лоренцо Давидс также футболист.

Клубная карьера 

После двух отказов со стороны администрации футбольного клуба Аякс Дэвидсу в возрасте 12 лет удалось туда вступить. Дебютировав за клуб 8 сентября 1991 года, он быстро стал игроком стартового состава и помог клубу выиграть Кубок УЕФА 1992 года и Лигу чемпионов 1995. В 1996 году оказался в Италии в стане «Милана». Он не имел постоянной игровой практики в миланском клубе и в декабре 1997 года перебрался в «Ювентус». Давидс очень успешно выступал за туринский клуб, выиграв с ним три скудетто (1998, 2002, 2003). После ухода из туринского клуба его карьера пошла на спад.

Он короткое время играл за испанскую «Барселону» (2004), итальянский «Интернационале» (2004/05) и английский «Тоттенхэм» (2005/07). Зимой 2007 года вернулся в «Аякс» и помог клубу выиграть Кубок Нидерландов. В мае 2008 года закончился срок действия его контракта с «Аяксом», капитаном которого он был, и Давидс стал свободным агентом. Осенью 2008 года мог перейти в «Лос-Анджелес Гэлакси». В сентябре 2009 года мог перейти в «Витесс», а в октябре в «Лестер Сити», но не смог договориться с клубами.

20 августа 2010 года Давидс заключил контракт с английским клубом «Кристал Пэлас». 8 ноября 2010 года прекратил выступления за английский клуб.

Карьера в сборной 
В составе сборной дебютировал в 1994 году. Из состава сборной Нидерландов на Евро-96 был исключён за оскорбление Гуса Хиддинка. Тем не менее Хиддинк включил его в заявку на чемпионат мира-1998, где Давидс был включён в сборную турнира. 

С 1999 года Давидс после операции на правом глазу из-за глаукомы, стал носить защитные очки. Глаукома стала развиваться с 1995 года после повреждения глаза. Впервые Дэвидс надел очки 4 сентября 1999 года в товарищеском матче против сборной Бельгии 17 мая 2001 года ФИФА отстранила Дэвидса ввиду позитивного теста на запрещённый  анаболик нандролон.

Из-за своей яркой внешности, а именно дредов, оранжевых очков и угрожающего вида, получил прозвище Хищник («Predator»), так как очень был похож на голливудского хищника. Снялся в самом дорогом ролике для компании Nike — The Mission. На Евро-2000 Давидс вновь стал частью символической сборной. Также участвовал в Евро 2004.

Тренерская карьера 
2 июня 2011 года Эдгар Давидс вернулся в «Аякс» в качестве члена наблюдательного совета. 13 апреля 2012 года Давидс сложил с себя полномочия функционера.

11 октября 2012 года Давидс стал играющим тренером клуба английской второй лиги «Барнет», поделив на равных правах обязанности главного тренера с Марком Робсоном. 28 декабря 2012 года Эдгар Давидс стал единоличным главным тренером «Барнета».

В декабре 2013 года объявил о завершении карьеры футболиста, после того как получил третью красную карточку за сезон в матчах за «Барнет».

18 января 2014 года официальный сайт клуба сообщил о том, что по взаимному согласию Давидс покидает должность главного тренера «Барнета».

4 января 2021 года возглавил португальский клуб  «Ольяненсе», выступавший на момент его прихода в третьем по значимости дивизионе чемпионата страны.

Статистика выступлений

Достижения

Командные 
«Аякс»
 Чемпион Эредивизе (3): 1993/94, 1994/95, 1995/96
 Обладатель Кубка Нидерландов (2): 1993, 2007
 Обладатель Суперкубка Нидерландов (3): 1993, 1994, 1995
 Обладатель Кубка УЕФА: 1992
 Обладатель Лиги чемпионов УЕФА: 1995
 Обладатель Суперкубка УЕФА: 1995
 Обладатель Межконтинентального кубка: 1995

«Ювентус»
 Чемпион Италии (3): 1997/98, 2001/02, 2002/03
 Обладатель Суперкубка Италии (2): 2002, 2003
 Обладатель Кубка Интертото: 1999

«Интер»
 Обладатель Кубка Италии: 2005

Сборная Нидерландов
 4-е место на чемпионате мира: 1998
 Бронзовый призёр чемпионата Европы: 2000, 2004

Личные 
 Входит в состав символической сборной чемпионата мира 1998
 Входит в состав символической сборной чемпионата Европы 2000
 Входит в список ФИФА 100
 Включён в список величайших футболистов XX века по версии World Soccer

Факты 

 В детстве мечтал быть нападающим, однако всю карьеру играл на позиции опорного полузащитника.
 Дебют за сборную — 1994 год, матч с Ирландией, 0:1.
 Прозвище «Питбуль» ему дал тренер Луи ван Гал.
 В сезоне 2001—2002 годов отбывал дисквалификацию за употребление нандролона.
 Забил решающий пенальти в финале Кубка Нидерландов 2007 года.
 Единственный игрок, которому ФИФА официально разрешила играть в очках.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 Профиль на официальном сайте ФК «Барнет» 

Футболисты Нидерландов
Игроки сборной Нидерландов по футболу
Игроки ФК «Аякс» Амстердам
Игроки ФК «Милан»
Игроки ФК «Ювентус»
Игроки ФК «Барселона»
Игроки ФК «Интернационале»
Игроки ФК «Тоттенхэм Хотспур»
Игроки ФК «Кристал Пэлас»
Игроки ФК «Барнет»
Футбольные тренеры Нидерландов
Тренеры ФК «Барнет»
Тренеры ФК «Ольяненсе»
ФИФА 100
Футболисты, дисквалифицированные за нарушение антидопинговых правил
Иммигрировавшие в Нидерланды из Суринама